Baruch Spinoza (1632-1677) – filosofo olandese 
 Spinoza  – blog di satira italiano
 7142 Spinoza  – asteroide dedicato al filosofo
 Premio Spinoza  – premio scientifico olandese

Pagine correlate 
 Spinosa